KDM Springeren steht für:

 KDM Springeren S 321, ein U-Boot, das 1941 gebaut und ab 1947 in der dänischen Marine eingesetzt wurde, siehe ORP Dzik (P52)#KDM Springeren
 KDM Springeren (S 324), ein U-Boot, das 1964 gebaut und ab 1991 in der dänischen Marine eingesetzt wurde, siehe U-Boot-Klasse 207
 KDM Springeren (S 329), ein U-Boot, das 1964 gebaut wurde und bis 1989 in der dänischen Marine eingesetzt wurde